Никола́й Ивано́в:
 Иванов, Николай Агапович (1813—1873) — российский генерал-лейтенант, кутаисский губернатор.
 
 
 Иванов, Николай Андреевич (1913—1945) — советский военнослужащий, гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
 
 Иванов, Николай Вениаминович (род. 1952) — следователь Генеральной Прокуратуры СССР.
 
 
 Иванов, Николай Дмитриевич (1920—1995) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Николай Дмитриевич (1864—?) — российский церковный архитектор.
 Иванов, Николай Егорович (1947—2010) — советский футболист.
 
 Иванов, Николай Иудович (1851—1919) — российский военачальник и контрреволюционер.
 
 Иванов, Николай Кузьмич (1810—1880) — русский тенор.
 
 Иванов, Николай Маркелович (1911—1974) — генерал-майор Советской армии, Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Николай Михайлович (1937—2020) — физик, учёный в области баллистики, навигации и управления космическими аппаратами, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, лауреат премии имени К. Э. Циолковского.
 Иванов, Николай Михайлович (род. 1954) — российский учёный, специалист по автоматизации сельского хозяйства, член-корреспондент РАН.
 
 
 
 Иванов, Николай Романович (1925—1989) — советский врач-педиатр, инфекционист, член-корреспондент АМН СССР.
 
 Иванов, Николай Тимофеевич (1861—1931) — член Государственной Думы Российской империи III созыва.
 
 Иванов, Николай Юрьевич (род. 1983) — российский сумоист.